Kusanagi pode referir-se a:

 Kyo Kusanagi, personagem da série The King of Fighters.
 Kusanagi, personagem da série The King of Fighters.
 Kusanagi (espada), uma espada japonesa.

Desambiguação